Bourg  egy francia település Gironde megyében az Aquitania régióban.

Földrajz

Története

Adminisztráció

Polgármesterek:
1989–2008 Guy Maingot
2008–2014 Denis Levraud
2014–2020 Pierre Joly

Demográfia

Látnivalók

Testvérvárosok

Jegyzetek

Források 
INSEE
Prefektúrák
Honlap

Gironde megye települései